Погода в Лондоні — стаття про клімат в столиці Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. За класифікацією кліматів Кеппена Лондон розташований у вологому помірному океанічному кліматі. Для міста характерні прохолодні зими, теплі літа. Опади випадають рівномірно впродовж року. Історія метеорологічних спостережень столиці Великобританії датується з 1697 року. Впородовж наступних років проводилися нерегулярні меторологічні спостереження в різних місцях. З 1841 року метеорологічна станція знаходиться в Грінвичі, що робить Лондон містом з найстаршою неперевною історією підтверджених метеорологічних спостережень. Інші станції знаходяться в таких містах як:
Хампстед (засн. в 1910); 
Сент-Джеймс Парк (засн. в 1910);
Нортхолт (засн. в 1948); 
Хітроу (засн. в 1948).

Найвища в історії Лондона температура була зафіксована в місті Конінгсбай 19 липня 2022 року, та становила 40.3 °C. Найнижча температура становила −16.1 °C, та була зафіксована 1 січня 1962 року в Нортхолті. В Лондоні було зафіксовано декілька національних рекордів Великобританії, наприклад: найвищі температури лютого, квітня, травня і червня. 

Снігопади в Лондні є рідкістю: сніг випадає в там в середньому 16 днів на рік. Грози також в середньому бувають 16 днів на рік. 

Зміни клімату загрожують Лондону, багато гідрологічних експертів вважають, що до 2050 року більшість лондонських домогосподарств залишиться без води.

Таблиці кліматичних даних 

Лондонський клімат відповідно до основних систем класифікації клімату

Лондонський погодній центр

Лондонський погодній центр

Хітроу - метеорологічна станція в околицях Лондона

К'ю Гарденс - метеорологічна станція в Південно-Західному Лондоні на березі Темзи

Хампстед - метеорологічна станція в Північному Лондоні
The weather station enclosure is the most elevated of any in the London area, and as a result daytime temperatures are typically one degree lower than Heathrow, Kew, Northolt and Greenwich.

Нортхолт - метеорологічна станція в Північно-Західному Лондоні
Максимальна температура  в серпні 2003, мінімальна  в січні 1962.

Грінвич - метеорологічна станція в в Південно-Східному Лондоні

Ультрафіолетовий індекс

Примітки

Посилання на зовнішні джерела
BBC Weather - Forecast for London
Met Office - Forecast for London

Лондон
Географія Лондона